Ruch państw niezaangażowanych (ang. Non-Aligned Movement, NAM)
 Kwas N-acetylomuraminowy (ang. N-acetylmuramate, NAM)